Mahankal peut désigner :
 Mahankal, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Katmandou ;
 Mahankal, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Sindhulpalchok.